Schmalbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Schmalbach (Baden-Baden), Ortsteil der kreisfreien Stadt Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Schmalbach (Striegistal), Ortsteil der Gemeinde Striegistal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

von Gewässern:
 Schmalbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer über den dortigen Mühlkanal im Dorf Altingen, Gemeinde Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg 
 Schmalbach (Eberbach), rechter Zufluss des Eberbachs (zur Sulm) in Eberstadt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schmalbach (Ernstbach), linker Zufluss des Ernstbachs bei Presberg, Stadt Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schmalbach (Michelbach), rechter Zufluss des Michelbaches (zur Usa) nahe Wernborn, Stadt Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Schmalbach (Schanzgraben), linker Zufluss des rechten Mündungsarms Schanzgraben des Berwanger Bachs (beide zur Elsenz) in Richen, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schmalbach (Schwabbach), linker Zufluss des Schwabbach bei Schwabbach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Schmalbach ist ein Familienname:
 Heinrich Schmalbach IV. (1838–1909), deutscher Politiker (Hessischer Bauernbund)
 Gustav Schmalbach, geboren als Gustav Schmalbauch, (1880–1931), deutscher Unternehmer
 Willi Schmalbach, geboren als Willi Schmalbauch, (1876–1929), deutscher Unternehmer

Schmalbach ist außerdem Namensbestandteil von
 Schmalbach-Lubeca, Unternehmen der Verpackungsmittelindustrie

Siehe auch:
 Schmalenbach
 Schmalbauch